Южноамериканский кубок 2017, официальное название Южноамериканский кубок КОНМЕБОЛ 2017 (, ) — 16-й розыгрыш Южноамериканского кубка, второго по значимости международного футбольного турнира среди клубов Южной Америки, проводимого под эгидой КОНМЕБОЛ. Победитель турнира примет участие в Кубке Либертадорес 2018, Рекопе Южной Америки 2018, Евроамериканском суперкубке 2018 и Кубке банка Суруга 2018.

Изменения в регламенте 
По сравнению с предыдущими розыгрышами в турнире произошёл ряд изменений.

 Турнир начнётся не во второй половине года, а в конце февраля, то есть по срокам он будет синхронизирован с Кубком Либертадорес и будет проходить почти весь календарный год.
 Действующий победитель, «Шапекоэнсе», автоматически не получил место в 1/8 финала, поскольку выступает в розыгрыше Кубка Либертадорес 2017.
 Две лучшие команды Третьего квалификационного этапа Кубка Либертадорес и восемь команд, занявших третьи места в групповом этапе Кубка Либертадорес, отправятся во Второй этап ЮАК, что сближает формат проведения континентальных соревнований с тем, который действует в Европе между Лигой чемпионов УЕФА и Лигой Европы. Только если «Шапекоэнсе» займёт третье место в своей группе КЛ, предыдущий победитель ЮАК сможет принять участие в нынешнем розыгрыше.
 К официальному названию турнира добавлено название континентальной организации — Южноамериканский кубок КОНМЕБОЛ.

Участники 
В турнире приняли участие следующие команды:

Жеребьёвка 
Жеребьёвка турнира прошла 31 января 2017 года в конвент-центре штаб-квартиры КОНМЕБОЛ в Луке (Парагвай).

Для участия в Первом этапе 44 команды были поделены на две зоны:
 Южная зона: 22 команды из Аргентины, Боливии, Чили, Парагвая и Уругвая
 Северная зона: 16 команд из Бразилии, Колумбии, Эквадора, Перу и Венесуэлы

Команды Северной зоны были помещены в Корзину A, Южной — в Корзину B. Затем были сформированы 22 пары, получившие наименование G1, G2 и далее вплоть до G22. От номера зависит то, где команда будет проводить ответный матч — команды севера и юга по этому признаку поделены поровну.

Расписание 
Ниже представлено расписание турнира

Первый этап 

|}

Второй этап 
К 22 победителям Первого этапа добавились 10 команд из Кубка Либертадорес 2017.

Лучшими проигравшими командами Третьего квалификационного этапа Кубка Либертадорес 2017 стали следующие команды:
  Олимпия (Асунсьон)
  Атлетико Хуниор

Команды, занявшие третьи места в групповом этапе Кубка Либертадорес:
  Эстудиантес
  Санта-Фе
  Индепендьенте (Медельин)
  Фламенго
  Атлетико Тукуман
  Либертад (Асунсьон)
  Шапекоэнсе
  Депортес Икике

|}

Сетка

1/8 финала 

|}

1/4 финала 

|}

1/2 финала 

|}

Финал 

|}
Первый матч

Ответный матч

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

2017
Футбол в Южной Америке в 2017 году